A 67. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1983. május 29-én rendeztek meg.

Források

http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1980ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek